Farnum ist der Familienname folgender Personen:

 Billie S. Farnum (1916–1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Dustin Farnum (1874–1929), US-amerikanischer Schauspieler
 Fay Farnum (1888–1977), amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Franklyn Farnum (1878–1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Ken Farnum (1931–2020), Radsportler aus Barbados 
 William Farnum (1876–1953), US-amerikanischer Schauspieler

Farnum bezeichnet außerdem:

 Farnum (West Virginia), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten